pitypang, Taraxacum növénynemzetség;  
 A nemzetségbe sorolt sok növény magyar nevének része a „pitypang”.
 pitypang, Taraxacum officinale növényfaj; pongyola pitypang, gyermekláncfű